Plymouth County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Plymouth County (Iowa) – okres státu Iowa
 Plymouth County (Massachusetts) – okres státu Massachusetts